Viktoria Helgesson (née le  à Tibro) est une patineuse artistique suédoise.

Biographie

Carrière sportive 
Elle obtient son premier titre national chez les seniors en 2007. En 2011, Helgesson se classe troisième du Skate America, donnant à la suède son premier podium en Grand Prix.
Elle obtient son meilleur résultat aux Championnats d'Europe avec une cinquième place en 2012, performance qu'elle renouvelle en 2013 et 2015.

Sœur de Joshi Helgesson qui pratique également le patinage artistique au haut niveau, elle est entraînée par sa mère Christina.

Palmarès

Références

Liens externes 
 

Naissance en septembre 1988
Patineuse artistique suédoise
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Naissance à Tibro